Jurczyk - polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 5759 osób.

Osoby noszące to nazwisko

 Józef Jurczyk (1872–1942) – polski rolnik, poseł na Sejm RP
 Jurij Jurczyk (ur. 1970) – ukraiński duchowny greckokatolicki
 Marian Jurczyk (ur. 1935) – polski związkowiec i polityk
Witold Jurczyk (1931-2016) – polski chirurg

Przypisy 

Polskie nazwiska